Полко́вничье (; до 2016 г. Красноармейское либо Червоноарме́йское
) — село, Новоолександровский сельский совет, Великобурлукский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321483707. Население по переписи 2001 г. составляет 33 (13/20 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Полковничье находится возле истоков реки Сухой Бурлук, в 4-х км от реки Великий Бурлук, на расстоянии в 2 км расположены сёла Красное и Лозовое.

История 
 1699 — дата основания.
 В 2016 году село было "декоммунизировано" и переименовано в Полковничье.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Великобурлукского района